Niklas Dahlberg, född 18 april 1991 i Visby, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Dahlbergs moderklubb är Visby/Roma HK med vilka han spelade som junior och även gjorde debut med i Division 1 säsongen 2010/11. Som junior spelade han även för Sudrets HC och IF Troja-Ljungby. Till säsongen 2016/17 värvades han till Tranås AIF för fortsatt spel i Hockeyettan. Samma säsong spelade Dahlberg även i Australiska ligan med Melbourne Ice som vann både serien och mästerskapet. Efter två år i Tranås skrev han kontrakt med Kalmar HC där han blev kvar i tre år innan han till säsongen 2021/22 värvades av Kalmars lokalkonkurrent Nybro Vikings.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Idrottare från Gotland
Levande personer
Män
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Melbourne Ice
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tranås AIF
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare
Personer från Visby